Les Manlii Vulsones sont des patriciens romains membres d'une branche de la gens Manlia. Ils apparaissent entre le  Vulso signifie « avoir des convulsions ».

Principaux membres 
 Publius Manlius
 Cnaeus Manlius Cincinnatus, fils du précédent, consul en 
 Aulus Manlius Vulso, fils du précédent, consul en 
 Cnaeus Manlius, frère du précédent
 Marcus Manlius Vulso, fils du précédent (?), tribun consulaire en 
 Publius Manlius Vulso, fils du précédent, tribun consulaire en 
 Aulus Manlius, oncle du précédent
 Quintus Manlius Vulso Capitolinus, fils du précédent, tribun consulaire en 396
 Aulus Manlius Vulso Capitolinus, frère du précédent, tribun consulaire en 405, 402 et 
 → 

 Lucius Manlius Vulso Longus, consul en 256 et 
 Cnaeus Manlius Vulso, consul en 
 Aulus Manlius Vulso, frère du précédent, consul en